Iser bezeichnet:

 Jizera (Iser) Fluss in Tschechien und rechter Nebenfluss der Elbe
 Jizerka (Kleine Iser) Fluss in Tschechien

 Jizerka (Kleine Iser), Fluss im Riesengebirge, Tschechien und linker Nebenfluss der Jizera
 Jizerka (Kleine Iser), Bach im Isergebirge, Tschechien und rechter Zufluss der Jizera
 Jizerka (Klein Iser), Gebirgsort im Isergebirge, Tschechien
 Iser, deutsche Bezeichnung der Gemeinde Isera im Trentino, Italien

Iser ist der Familienname folgender Personen:
 Dorothea Iser (* 1946), deutsche Schriftstellerin
 Gabriel Hubert Iser (1826–1907), deutscher Reichsgerichtsrat
 Iosif Iser (1881–1958), rumänischer Maler jüdischer Abstammung
 Wolfgang Iser (1926–2007), deutscher Anglist und Literaturwissenschaftler